Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Czerkasski – radziecki i ukraiński reżyser i scenarzysta
 Władimir Czerkasski – rosyjski polityk